Garruchos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Garruchos (ort), Corrientes,

Brasilien 

 Garruchos (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar